Amblycerini é uma tribo de coleópteros da subfamília Bruchinae.

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Chrysomelidae
 Subfamília Bruchinae
 Tribo Amblycerini
 Subtribo Amblycerina
 Subtribo Spermophagina

Bruchinae
Amblycerini